Pilecki est un patronyme polonais, porté notamment par :
 Witold Pilecki, 1901 - 1948, militaire et résistant polonais opposé aux Nazis et aux Soviétiques.
 Rapports Pilecki
 Stanislaus Joseph Pilecki (1947-2017), joueur de rugby à XV.

Homonymie de patronyme